Мальгина, Ирина Мальгина, Ирина Анатольевна — биатлонистка.
 Мальгина, Ирина Николаевна — эстрадная певица, известная под псевдонимом Ника.